

Pessoas
Stepan Bandera

Outros
Condado de Bandera
Bandera (Texas)

Ver também
Bandeira
Banderas

Desambiguação